Куэропалка () — является одним из 7 районов, которые составляют провинцию Лаурикоча, в департаменте Уануко, под управлением регионального правительства Уануко, Перу.

История 
Район был создан Законом № 14073 от 12 мая 1962 года во втором правительстве президента Мануэль Прадо-и-Угартече.

Административный центр 
Его столица — С. П. Керопалка, расположенная на высоте 3831 м над уровнем моря на западном берегу долины реки Каруакоча.

География 
Он занимает площадь 131,15 км². На юго-востоке граничит с районом Хесус, на западе с департаментом Анкаш, а на севере и северо-западе с районом Баньос.

Топография 

Его территория ограничена на западе горным кордильера-Уайуаш и расположена в горном хребте горной заповедной зоны Уайуаш и частного заповедника Хиришанка, его территория находится на средней высоте 5210,5 м над уровнем моря, самая высокая точка которой вершина Ерупаха (6635 м над уровнем моря), а самая низкая точка — место впадения реки Уарипакра в реку Нупе (3786 м над уровнем моря).

Гидрография 
Исток реки Мачайканча находится в лагунах Пукакоча и Митукоча, а из лагуны Каруакоча вытекает одноимённая река. Эти две реки при соединении в окрестностях города Керопалька образуют реку Нупэ. Эти реки пересекают как широкие и неглубокие, так и узкие и глубокие долины. Река Мачайканча единственная, которая полностью находится на территории района Куэропалка, в то время как реки Каруакoча и Нупэ ограничены юго-востоком района Хесус. Река Уарипакра на северо-западе граничит с районом Баньос.

Туризм 
У района есть туристический потенциал, потому что в его юрисдикции расположена восточная стена хребта Хуайхуаш, которая подчеркивает восточную сторону снежных гор - Рондой, Хиришанка, Ерупаха Чико, Ерупаха, Сиула Гранде, а также его лагуны ледникового происхождения: Митукоча й Каруакоча.

Примечания 

Районы Перу